«Self Control» o «No Self Control» hace referencia a varios artículos:

Significado 
 Autocontrol, traducción al castellano desde el inglés.

Música 
 «Self Control» (1983), canción de Raf (Raffaele Riefoli).
 Self Control (álbum) (1984), de Laura Branigan.

Cine y literatura 
 Self Control (1938), cortometraje animado del personaje del pato Donald.
 Self-Control (1811), título original de una novela de Mary Brunton (1778-1818).

No Self Control 
 No Self Control (2001), Álbum de The Planet Smashers.
 No Self Control (1999). Canción de The Pillows
 No Self Control (1980). Canción de Peter Gabriel